Српска радикална странка — странка у Србији под вођством проф. др Војислава Шешеља;
 Српска радикална странка др Војислав Шешељ (2016) — странка у Републици Српској под вођством Драгана Ђурђевића;
 Српска радикална странка „9. јануар” — странка у Републици Српској под вођством Мирка Благојевића;
 Српска радикална странка Републике Српске — бивша политичка странка у Републици Српској под вођством Миланка Михајлице; угашена 2019. године
 Српска радикална странка (Црна Гора, 1994) — бивша политичка странка у Црној Гори, основана 1994. године, а угашена након 1996. године; предводио ју је Радован Вукчевић
 Српска радикална странка (Црна Гора, 1997) — странка у Црној Гори под вођством Илије Дармановића;
 Странка српских радикала — странка у Црној Гори под вођством Душка Секулића.

Некадашње радикалне странке:
 Народна радикална странка — странка у Краљевини Србији и Краљевини СХС/Југославији;
 Српска народна радикална странка — странка у Аустроугарској;
 Српска радикална странка (Милан Стојадиновић) — странка у Краљевини Југославији;
 Српска радикална странка (РСК) — странка у Републици Српској Крајини.
 Српска радикална странка „Никола Пашић” — почетком јесени 1993. из СРС−а издвојила се група посланика

Види још 
 Радикална странка (вишезначна одредница)